Lacarrière est un nom de famille d'origine française notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Jacques Lacarrière (1906–2005), joueur puis dirigeant du hockey sur glace français ;
 Jacques Lacarrière (1925–2005), écrivain français ;
 Jean-Jacques Lacarrière (fl. 1797–1799), homme politique français ;
 Philippe Lacarrière (né en 1938), joueur puis dirigeant du hockey sur glace français ;
 Pierre Lacarrière (1808–1893), prélat catholique français ;
 Arsène Lacarrière-Latour (1778–1837), architecte français.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français